Fernando Cafasso (Jacinto Aráuz, 1983. február 9. –) argentin labdarúgóhátvéd. Rendelkezik olasz állampolgársággal is.

Források 
Fernando Cafasso adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1983-ban született személyek
Argentin labdarúgók
A River Plate labdarúgói
A Newell's Old Boys labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek